Солиньяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Солиньяк, Жан-Батист (1773—1850) — французский дивизионный генерал, участник Наполеоновских войн.
 Солиньяк, Луис (род. 1991) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Чикаго Файр».